

Patronymie
 David Alan Grier (1955- ) est un acteur, scénariste et producteur américain.
 Lita Grier (1937-) est une compositrice américaine.
 Mike Grier (1975- ) est un joueur de hockey sur glace américain.
 Pam Grier (1949- ) est une actrice américaine.